Fedele Fenaroli (1730-1818) : compositeur italien ;
 Giuseppe Fenaroli (1760-1825) : homme politique italien ;
 Luigi Fenaroli (1899-1980) : botaniste et agronome italien.